Xinghua ist ein häufiger chinesischer Ortsname. Er bezeichnet:

 Xinghua (兴化市), eine Stadt in der Provinz Jiangsu;
 Xinghua (Changyi) (兴华街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Changyi der Stadt Jilin in der Provinz Jilin;
 Xinghua (Chengzihe) (杏花街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Chengzihe der Stadt Jixi in der Provinz Heilongjiang;
 Xinghua (Ganjingzi) (兴华街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Ganjingzi der Stadt Dalian in der Provinz Liaoning;
 Xinghua (Longfeng) (兴化街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Longfeng der Stadt Daqing in der Provinz Heilongjiang;
 Xinghua (Manjur) (兴华街道), ein Straßenviertel der Stadt Manjur im Autonomen Gebiet Innere Mongolei;
 Xinghua (Tianhe) (兴华街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Tianhe der Stadt Guangzhou in der Provinz Guangdong;
 Xinghua (Tiexi) (兴华街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Tiexi der Stadt Shenyang in der Provinz Liaoning;
 Xinghua (Wanbailin) (兴华街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Wanbailin der Stadt Taiyuan in der Provinz Shanxi;
 Xinghua (Xinxing) (兴华街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Xinxing der Stadt Qitaihe in der Provinz Heilongjiang;
 Xinghua (Zalantun) (兴华街道), ein Straßenviertel der Stadt Zalantun im Autonomen Gebiet Innere Mongolei;
 Xinghua (Fengkai) (杏花镇), eine Großgemeinde im Kreis Fengkai der Stadt Zhaoqing in der Provinz Guangdong;
 Xinghua (Luoning) (兴华镇), eine Großgemeinde im Kreis Luoning der Stadt Luoyang in der Provinz Henan;
 Xinghua (Meihekou) (兴华镇), eine Großgemeinde in der kreisfreien Stadt Meihekou im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Tonghua in der Provinz Jilin;
 Xinghua (Qinggang) (兴华镇), eine Großgemeinde im Kreis Qinggang der Stadt Suihua in der Provinz Heilongjiang;
 Xinghua (Baiquan) (兴华乡), eine Gemeinde im Kreis Baiquan der Stadt Qiqihar in der Provinz Heilongjiang;
 Xinghua (Dangchang) (兴化乡), eine Gemeinde im Kreis Dangchang der Stadt Longnan in der Provinz Gansu;
 Xinghua (Hong’an) (杏花乡), eine Gemeinde im Kreis Hong’an der Stadt Huanggang in der Provinz Hubei;
 Xinghua (Huma) (兴华乡), eine Gemeinde im Kreis Huma des Regierungsbezirks Großes Hinggan-Gebirge der Provinz Heilongjiang;
 Xinghua (Liangdang) (兴化乡), eine Gemeinde im Kreis Liangdang der Stadt Longnan in der Provinz Gansu;
 Xinghua (Rongjiang) (兴华水族乡), eine Nationalitätengemeinde der Shui im Kreis Rongjiang des Autonomen Bezirks Qiandongnan in der Provinz Guizhou.